Isabelle Marsay, née le  à Toulouse dans la Haute-Garonne, est une romancière française.

Biographie 
Elle a publié une dizaine de romans, une cinquantaine de nouvelles ainsi qu’un témoignage consacré à l’autisme (sous le pseudonyme d’Elsa Lemay). Sa marque de fabrique consiste à changer de registre, à bousculer les codes pour se surprendre et pour surprendre le lecteur.

Originaire de Toulouse, elle remporte à 17 ans le 1er prix de l’Académie des Jeux Floraux et rédige des chroniques dans un journal lycéen puis étudiant ( « La loupe », créé par Jean-Pierre Denis, essayiste et ancien directeur du journal La Vie). Après avoir intégré une classe d’hypokhâgne au lycée Pierre-de-Fermat, elle poursuit ses études en faculté de Lettres modernes tout en étant pigiste pour La croix du Midi-Toulouse- Actualités ( rubriques « Culture » et « Vie associative » ) puis pour la Dépêche du Midi. Ses premiers textes sont publiés dans la revue « 148 » que dirige Serge Pey, à l’université Toulouse-Jean-Jaurès.

Envoyé par la poste à l’âge de 28 ans, son premier roman retient l’attention d’Yves Berger, directeur littéraire aux éditions Grasset et de Raphaël Sorin, directeur littéraire chez Flammarion, qui choisit de l’éditer sous le pseudonyme d’Isabelle Marsay.

Elle enseigne les lettres et la philosophie dans un lycée près d’Amiens et collabore épisodiquement à des magazines ( Dossier dans Géo : « la Picardie contre vent et clichés », en 2007).

Bibliographie 
Isabelle Marsay est l’auteure de romans historiques  (Le Fils de Jean-Jacques ou la faute à Rousseau puis L’Apprenti des Lumières ou la Faute à Voltaire, qui permettent de suivre le destin fictif du seul enfant que Jean-Jacques Rousseau aurait pu retrouver parmi les cinq nourrissons qu’il a abandonnés, romans primés et sans cesse réédités ; Pâques ou la complainte d’une île, conte philosophique situé sur l’île de Pâques au moment de sa découverte par les Européens en 1721 ; Quand tout se tait, roman consacré à la mémoire transgénérationnelle dont l’action se situe alternativement en 1943 et dans les années deux mille). Elle a également publié des romans ou des nouvelles plus contemporaines dans une veine tragi-comique voire satirique : Rue des dames, parodie de polar au sein d’une colocation entre femmes ; Le poisson qui rêve, roman consacré aux fantasmes d’une célibataire endurcie ou encore Petits défis de la vie ordinaire, recueil de nouvelles drolatiques et provocatrices à l’instar des Dessous de la chèvre de Monsieur Seguin, commentaire ludique du texte d'Alphonse Daudet dont l’auteure a réécrit la fin, Blanquette devenant un emblème de la résistance et du féminisme en triomphant triomphé du loup.

Isabelle Marsay a également publié une cinquantaine de nouvelles dans des revues, magazines ou ouvrages collectifs ( « Picardie, autoportraits », publié par le centre international Jules-Verne, Des nouvelles de l’amitié paru en 2021 sous la direction de Sylvie Payet aux éditions Terres de l’ouest, etc )

Son dernier roman -  La fabrique des livres anonymes - qui en contient sept autres, rend hommage à la littérature et à l’écriture, l’auteure mettant en scène sept écrivains aux styles radicalement différents dans un projet proche de l’OuLiPo.

Œuvres

Romans 
 .
 .
 "Le Fils de Jean-Jacques ou La faute à Rousseau", roman, Balland, 2002, Le Grand Livre du Mois, 2003, 
 .
 .
 .
 .
 .

Nouvelles 
 "Petits défis de la vie ordinaire", nouvelles, Acoria, 2008.
 "Les dessous de la chèvre de Monsieur Seguin", nouvelle et essai ludique, Corps Puce, 2011.
 "Jean d’Or", nouvelle, les Soleils bleus, 2016

Pièce de théâtre 
 "Haute sécurité", théâtre, Les Soleils Bleus, 2011.

Sous le pseudonyme d’Elsa Lemay 
 "Tom ou l'Optimisme, Cap sur l’autisme", récit, Les Soleils Bleus, 2018.

Distinctions 
 Premier prix de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse, 1986.
 Prix du livre de Picardie pour "L’instant C", Balland 2002
 Prix Michel Cépède pour "Le fils de Jean-Jacques ou la faute à Rousseau", 2016

Liens externes

Notes et références 

Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Romancière française du XXe siècle
Romancière française du XXIe siècle
Naissance en mars 1967
Naissance à Toulouse